Fort Smith es el nombre de tres localidades:

 Fort Smith, en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
 Fort Smith, en el estado de Montana, Estados Unidos.
 Fort Smith, en los Territorios del Noroeste, Canadá.